Karlin je lahko:

 Karlin (priimek)
 Karlin, Praga, mestni predel Prage.
 Karlin, Cleveland, naselje v Združenih državah Amerike